Tout ira bien ou ça va bien aller peut faire référence à :
Une remarque rassurante lors d'un événement menaçant,
Un slogan utilisé lors de la pandémie de Covid-19.

Œuvres 

 Tout ira bien, film allemand de Robert Thalheim (2005)
 Tout ira bien, film polonais de Tomasz Wiszniewski (2007)